I rom in Siria si identificano con la comunità anticamente di lingua domari, comunemente nota come Dom e Nawar (e semplicemente "zingari" in inglese), stimata in numero di 100–250.000 [1] o 250–300.000 persone. [2] La stragrande maggioranza è sedentaria. [1] Ci sono gruppi semi-nomadi, alcuni si spostano fuori dal paese. [2] Ad Aleppo, la comunità Dom è probabilmente la più grande, mentre si dice che vivano anche a Damasco, Homs e Latakeh. [3] La comunità è fortemente emarginata nella società e viene chiamata Qurbāṭ ( ʾərbāṭ ad Aleppo) e Qarač nella parte settentrionale, e Nawar (ampiamente usata nel Levante) altrove. [3] Questi termini sono usati per vari gruppi che condividono principalmente il profilo socioeconomico. [3] La comunità è divisa in clan. [3]

Si ritiene che i Domari siano emigrati dall'India attraverso la Persia. Sembrano essere stati una casta nomade indiana specializzata in oggetti in metallo e intrattenimento. [4] La loro lingua è indo-ariana, strettamente correlata all'India centrale e all'India nord-occidentale . [4] Il linguaggio Dom (Domari) in Medio Oriente è noto come Nawari . [5] Il Domari mostra influenza turca, curda e araba. [5] I Dom hanno inoltre avuto una deriva linguistica verso l'arabo.

L'esonimo "Nawar" potrebbe essere talvolta usato in modo offensivo, denotando uno stile di vita spregevole e immorale che li associa a mendicanti, itineranti e ladri.

Durante la guerra civile siriana, ci sono stati diversi rapporti riguardanti Dom siriani rifugiati in Turchia, Libano e Giordania.

Note

Bibliografia 
      
 Williams (2001), The Gypsies of Syria, Dom Research Center 
 Herin, B. (2012). " The Domari language of Aleppo (Syria) " Linguistic Discovery 10 (2), 1-52.

Voci correlate 
 Rom in Iraq 
 Nawar

Gruppi etnici in Siria
Popolazione romaní